Somewhere I'll find you es una película lanzada por Metro-Goldwyn-Mayer en 1942. Protagonizada por Clark Gable y Lana Turner, tardó casi dos años en acabar de rodarse.

Sinopsis
Dos hermanos, ambos corresponsales de guerra, compiten por el afecto de la misma chica al principio de la Segunda Guerra Mundial.

Referencias
 IMDb

Películas ambientadas en Filipinas
Películas sobre la Segunda Guerra Mundial
Películas sobre periodismo